3 miejscowości w Polsce 
 Jurgi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Jurgi – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Jurgi – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Pasym